«Солдатская девушка» () — драма, основанная на реальной истории отношений между военнослужащим армии США Бэрри Уинчеллом и трансгендерной женщиной Кальпернией Аддамс, что привело к убийству Бэрри сослуживцами.

Сюжет 
Бэрри служит в воздушной дивизии армии Соединённых Штатов, размещённой в Форт-Кэмпбелл (штат Кентукки). Кальперния работает танцовщицей в трансгендерной труппе в Нэшвилле (штат Теннесси). Однажды сосед Бэрри по комнате Джастин Фишер приводит его в клуб, где выступает Кальперния. Когда Бэрри и Кальперния начинают регулярно встречаться, Фишер распространяет на базе слухи об их отношениях, что является нарушением политики об обсуждении сексуальной ориентации военнослужащих, известной как положение «Не спрашивай, не говори». Бэрри сталкивается с преследованием и давлением, которые перерастают в насилие в праздничный выходной день четвёртого июля (День независимости). В тот самый момент, когда Кальперния участвует в конкурсе в Нэшвилле, Кельвин Гловер, подстрекаемый Фишером, избивает бейсбольной битой Бэрри до смерти, когда тот спит. Фильм заканчивается обсуждением последствий трагедии.

В ролях

Призы и номинации 
Картина номинировалась на следующие премии:

Американский институт киноискусства назвал фильм Солдатская девушка одной из десяти лучших телевизионных программ 2003 года.

Интересные факты 
 Ли Пейс так описывает свою работу над ролью:
Никогда раньше я не был так подавлен, я потерял 20 фунтов веса, чтобы соответствовать образу мне приходилось постоянно голодать, потому что нужно было сгонять вес. Это было нелегко. Это был мой первый фильм, и он научил меня, как нужно работать. Этот кинообраз очень далёк от меня, но когда потом я посмотрел на то что получилось со стороны, я был потрясен тем, сколько у меня с ним общего.

Примечания

Ссылки 

Телефильмы на английском языке
Телефильмы 2003 года
Фильмы США 2003 года
Фильмы Канады 2003 года
Телефильмы США
Телефильмы Канады
Фильмы-биографии США
Фильмы-биографии Канады
Фильмы-драмы США
Фильмы-драмы Канады
Криминальные фильмы США
Криминальные фильмы Канады
Фильмы ЛГБТ-тематики США
Фильмы ЛГБТ-тематики Канады
Фильмы ЛГБТ-тематики, основанные на реальных событиях
Фильмы на тематику трансгендерности
Фильмы Фрэнка Пирсона
Программы — лауреаты премии Пибоди